Националният комитет на македонските братства е ръководният орган на Съюза на македонските емигрантски организации - най-многочислената и ръководна организация на македонската емиграция в България.

Председатели

Състави на Комитета

Бележки 

Съюз на македонските емигрантски организации